386 puede hacer referencia a:
 Los años
 386.
 386 a. C.
 1386.
 2386

 Otros
 386, una serie de procesadores de Intel que dio nombre a los ordenadores que implementaba.
 (386) Siegena, un asteroide.
 NGC 386, una galaxia.
 Carreteras y transportes
 EX-386, en España.
 Línea 386 (Buenos Aires).

 Para el número trescientos ochenta y seis, véase Anexo:Números y números naturales.